

Географічні об'єкти 

Села:

 Вільна Україна — Херсонська область, Голопристанський район
 Вільна Україна — Херсонська область, Каховський район

Часописи, видавництво 

 Вільна Україна — українська радянська газета, яка виходила з 1939 року у Львові.
 Вільна Україна (журнал, Петербург) — український громадсько-політичний літературний місячник. Видавався у Петербурзі 1906 року; заборонений в тому ж році.
 Вільна Україна (журнал, США) — український політичний-визвольний журнал, виданий Українською Вільною Громадою в Америці з 1954 року. 
 Вільна Україна (журнал, Умань) — український тижневик виданий автономістами-федералістами в часи Національно-визвольних змагань 1917–1921.
 Вільна Україна — львівське видавництво, засноване 1967 року.

Інше 
 Вільна Україна (асоціація)  — німецька асоціація, яка сприяла відокремленню України від Росії. Заснована в грудні 1915 року.
 Вільна Україна (бронепотяг) — панцерний військовий залізничний склад, входив до складу армії УНР та ЗУНР.
 Громадська організація «Вільна Україна» — естонська неурядова організація, яка підтримувала розвиток вільної та демократичної України та боротьбу за її незалежність.
 Вільна Україна (протипанцерна бригада) — військова частина Української Національної Армії, створена 1945 року.
 Вільна Україна (радіостанція) — радіостанція УПА.

Примітки

Див. також 
 Вільна (значення)